Marek Arpad Kowalski (1942–2013) – polski etnograf i dziennikarz
 Marek Leszek Kowalski (ur. 1952) – polski lekarz-naukowiec
 Marek Kowalski (ur. 1991) – polski lekkoatleta, długodystansowiec
 Marek Kowalski – polski żużlowiec
 Marek Aleksander Kowalski – dr. hab

przypisy